Keir steht für:

 Keir (Dumfries and Galloway), Ort in Schottland
 Keir (Vorname), männlicher Vorname

Keir ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Keir (1926–1997), schottischer Schauspieler
 Colin Keir (* 1959), schottischer Politiker
 James Keir (1735–1820), britischer Chemiker
 Leitch Keir (1861–1922), schottischer Fußballspieler
 Nick Keir (1953–2013), schottischer Singer-Songwriter
 Steven Keir (* 1979), australischer Volleyballspieler